Bucquet est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Auguste Bucquet (1881-1963), pilote motocycliste français ;
 Bertrand Lemennicier-Bucquet(1943-), économiste français ;
 Éric Bucquet (1962-), militaire français ;
 Jean-Baptiste-Michel Bucquet (1746-1780), chimiste français ;
 Jean-Baptiste-Denis Bucquet (1771-1841), fils du précédent, botaniste et médecin français ;
 Harold S. Bucquet (1891-1946), réalisateur britannique ;
 Louis Bucquet (1894-1931), ingénieur et aviateur français ;
 Marie-Françoise Bucquet (1937-2018), pianiste française ;
 Maurice Bucquet (1860-1921), photographe français ;
 Nicolas Joseph Bucquet (1760-1807), homme politique français.

Divers 
 Collection Bucquet-Aux Cousteaux : ancienne collection de manuscrits originaux sur parchemin
 Place des Quatre-Docteurs-Bucquet: place de Laval
 Bucquet (Lille): ancien bras de la Deûle sur lequel a été édifiée la Citadelle de Lille

Patronyme français